— японский футболист, защитник клуба «Токио». Выступал за сборную Японии.

Морисигэ выступал за сборную Японии на летних Олимпийских играх 2008., а также попал в заявку Японии на чемпионат мира 2014.

Статистика

Клубная 

1Включая Пан-тихоокеанский чемпионат, Чемпионат банка Суруга и Суперкубок Японии.

Голы за сборную

Достижения

Клубные 
 «Оита Тринита»
 Кубок Джей-лиги (1) : 2008

 «Токио»
 Победитель Джей-лиги 2 (1) : 2011
 Кубок Императора (1) : 2011
 Чемпионат банка Суруга (1) : 2010

За сборную Японии 
 Кубок Восточной Азии (1) : 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на espn.com
 Статистика на guardian.com
 Статистика на Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Оита Тринита»
Игроки ФК «Токио»